En informatique Uncomplicated Firewall
 La maison de disque Up-Front Works

Sigle de 3 caractères